Označení USS America nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS America (1782), řadová loď spuštěná na vodu 1782 a poté předaná Francii
 USS America (ID-3006), původně německý zaoceánský parník SS America zabavený Spojenými státy a v letech 1917–1919 sloužící jako vojenská transportní loď USS America
 USS America (CV-66), letadlová loď třídy Kitty Hawk sloužící v letech 1965–1996
 USS America (LHA-6), vrtulníková výsadková loď třídy America stavěná od roku 2009